Ocelot (Leopardus pardalis) – felino selvatico
 Michel Ocelot – regista e animatore francese
 Revolver Ocelot – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Ocelot – mezzo corazzato dell'esercito britannico